The Crickets () — американская музыкальная группа, созданная в 1956 году в Лаббоке. Одна из первых групп, начавших играть музыку в рок-н-ролльном жанре. После гибели в авиакатастрофе в 1959 году лидера и фронтмена группы, Бадди Холли, её популярность значительно упала, но тем не менее коллектив продолжил своё существование, еще на протяжении полувека.

История группы

1956 
В январе 1956 года студия Decca Records заключила контракт с молодым солистом Чарльзом Хардином (Бадди) Холли, до сих пор выступавшим на разогревах у таких исполнителей, как Элвис Пресли и Билл Хейли. 26 января в Нашвилле с помощью гитариста Грэди Мартина и перкуссиониста Дуга Киркхэма состоялась запись первых песен группы, а 16 апреля 1956 года одна из этих песен под названием «Blue Days, Blue Nights» вышла синглом. записанный, правда, ещё не участниками группы, а с помощью гитариста Грэди Мартина и перкуссиониста Дуга Киркхэма. Это была первая запись группы.

Для дальнейшей карьеры Холли организовал свой собственный музыкальный коллектив, куда вошли: гитарист Сонни Кёртис, постоянно работавший с Бадди на протяжении девяти месяцев, барабанщик Джерри Эллисон, бас-гитарист Ларри Уэлборн, а также два бэк-вокалиста. В марте 1957 года на место Уэлборна пришел Джо Молдин.

1957 
Изначально группа носила имя «Buddy Holly and the two tunes», потом — «Buddy Holly and the three tunes» (по количеству участников в группе). Наконец, к марту 1957 года полностью сформировалось новое и окончательное название группы — «The Crickets». Оно дословно переводилось с английского как «Сверчки», но в то же время перекликалось с названием игры крикет (также «Cricket»), образуя игру слов. Именно по аналогии с «The Crickets» был назван коллектив «The Beatles» (от «beetle» — жук и «beat» — ритмический звук, олицетворение бит-музыки).

27 мая 1957 года Brunswick Records — дочерний лейбл фирмы Decca — выпустил два новых сингла: «That’ll Be the Day», к концу сентября разошедшийся миллионным тиражом и занявший 3-е место в чартах США, а к 1 ноября вышедший на 1-ю позицию в Великобритании. Второй, не менее известный, сингл «Peggy Sue» (3-е место в чартах США, 6-е — в Англии), был посвящён невесте ударника «The Crickets».

Публике сразу бросался в глаза сценический имидж лидера группы, Бадди Холли. Вечно улыбающийся, в больших роговых очках, он наглядно демонстрировал, что рок-звездой можно стать, не будучи красавцем-суперменом. Ещё один прецедент Бадди Холли создал, начав одним из первых в роке использовать гитару «Фендер-Стратокастер», впоследствии высоко оцененную ведущими инструменталистами того времени. Кроме того, необычным казалось то, что все музыканты в ансамбле, вопреки устоявшейся традиции, были белыми: в августе 1957 года «The Crickets» была единственной белокожей группой-участницей национального гастрольного тура, первого в своей карьере.

Вышедший 27 ноября 1957 года альбом «The „Chirping“ Crickets» произвел настоящий фурор. В него вошли такие композиции, как «Peggy Sue» и «Oh, Boy!», покорившие британские и американские чарты.

1958 
На волне успеха, вызванной популярностью только что выпущенного альбома группы, в январе 1958 года «The Crickets» отправились в гастрольный тур по Австралии, а в марте — по Великобритании. Однако третий альбом группы — «That’ll Be the Day» — получил плохие отзывы критиков, по мнению которых, лишь одна — заглавная — песня заслуживала внимания.

В октябре 1958 года группа «The Crickets» распалась. Холли отдал все права на её название бас-гитаристу Молдину, который сразу же набрал новый состав: Эрл Синкс — вокал, Томми Оллсап — гитара, Сонни Кертис — гитара, сам Молдин — бас-гитара, Эллисон — ударные. В свою очередь, Бадди Холли начал выступать сольно под своим именем.

Discography 
 The "Chirping" Crickets (1957, with Buddy Holly)
 In Style with the Crickets (1960)
 Bobby Vee Meets the Crickets (1962, with Bobby Vee)
 Something OLD, Something NEW, Something BLUE, Somethin' ELSE!!! (1963)
 California Sun (1964)
 Rock Reflections (1971)
 The Crickets Rockin' 50’s Rock n' Roll (1971)
 Bubblegum, Bop, Ballad And Boogies (1973)
 Remnants (1973)
 A Long Way from Lubbock (1974)
 Visions Of Buddy Holly (1980, music performed by the Crickets after Buddy’s death.)
 Three Piece (1988)
 T Shirt (1988)
 Ravin' On From California To Clovis (1991)
 The Liberty Years (1991, compilation with unreleased songs)
 Still In Style (1992, compilation, 23 post-Buddy Holly recordings 1959-75)
 Double Exposure (1993, re-recordings)
 Cover to Cover (1995, compilation with Buddy Holly)
 Too Much Monday Morning (1996)
 The Original (1996, 20 tracks from their Liberty Years)
 The Crickets and Their Buddies (2004)

См. также 
 Девочки на пляже

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1956 году
Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Техаса
Музыкальные коллективы 1950-х годов
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители рок-н-ролла
Исполнители Liberty Records
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году